Марчин Кущ (; род. 2 сентября 1981 года) — польский футболист, правый защитник сборной Польши в 2002—2008 годах.

Клубная карьера 
Кущ начал футбольную карьеру в карьера началась в «Полонии». На взрослом уровне он сыграл первый матч 18 сентября 1999 года, выйдя на поле на замену на 89 минуте в игре против «Лодзи» (1-0) вместо Аркадиуша Калишана. Этот матч так и остался единственным для Куща в том золотом для клуба сезоне, остальное время он провел в резервной команде. В последующих матчах он чаще появлялся на поле, его команда выиграла Кубок Польши, сам игрок провел на поле все 90 минут в первой финальной встрече. В течение следующих двух лет он был основным игроком столичной команды. Свой первый гол за клуб он забил в конце апреля 2002 года в ворота «Погони». Летом 2003 года Кущ отправился на просмотр в немецкий «Ганновер 96». В одном из спаррингов он порвал крестообразные связки, из-за чего трансфер в немецкий клуб сорвался.

В сентябре 2003 года Кущ был близок к переходу в «Легию». Но трансфер не состоялся из-за рецидива травмы крестообразных связок, и остаток сезона Кущ провел в лазарете, а в следующем сезоне он был заявлен за резервную команду. В итоге его контракт со столичным клубом был расторгнут по решению футбольной ассоциации. В январе 2005 года он подписал двухлетний контракт с «Лехом». Он выступал за новую команду в течение года и сыграл 20 матчей в чемпионате. 15 января 2006 года он был отдан в аренду на шесть месяцев с возможностью выкупа в английский «Куинз Парк Рейнджерс». За англичан Кущ дебютировал 4 февраля против Лидс Юнайтед и сыграл в общей сложности три матча за лондонцев. КПР не стал приобретать игрока, и, не желая возвращаться на родину, Кущ перебрался на полгода (с лета 2006 года до февраля 2007 года) в российское «Торпедо», где был основным игроком и появился на поле в 13 играх.

В феврале 2007 года, в поисках регулярной игровой практики, Кущ подписал контракт с «Короной». В сезоне 2006/2007 он дошёл с ней до финала Кубка Польши, в котором команда из Кельце уступила 0:2 «Дискоболии». В следующем сезоне он был основным игроком своего клуба, а также забил один гол в игре против «Полонии» из Бытома (4-0). Летом 2008 года Кущ подписал трехлетний контракт с турецкой командой «Истанбул ББ», в которой стал игроком основы.

20 марта 2013 года 32-летний Кущ стал игрок «Гурника», но, не сыграв за клуб ни одного матча, 26 июня отправился в «Краковию». С июля 2014 года игрок выступал за «Рух», в котором и завершил карьеру.

Международная карьера 
Кущ был впервые вызван в национальную сборную на товарищеский матч против Бельгии 21 августа 2002 года, по инициативе главного тренера Збигнева Бонека. Матч закончился вничью 1:1, и игрок появился на поле во второй половине, заменив Михала Жевлакова. В октябре 2002 года он играл в стартовом составе против Новой Зеландии.

Следующего вызова в сборную Кущу пришлось ждать до марта 2006 года. Новый тренер сборной Павел Янас вызвал его на товарищеский матч против сборной Саудовской Аравии. Кущ появлялся на поле в матчах с Литвой и Фарерскими островами в квалификации к Чемпионату мира в Германии, но в заявку на сам турнир не попал.

В декабре 2007 года Кущ сыграл в победном 1:0 матче против Боснии и Герцеговины. В феврале следующего года он блестяще сыграл против сборной Финляндии, был лучшим защитником команды, не позволяя соперникам атаковать по своему флангу и подключаясь во втором тайме к атакам. Это была его последняя игра за национальную сборную.

Достижения 
  «Полония»
 Чемпион Польши 1999—2000
 Обладатель Кубка Польши 2000-01

Примечания

Ссылки 
 
 Profil w bazie tff.org

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Полония» Варшава
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Рух» Хожув
Игроки ФК «Истанбул Башакшехир»
Игроки ФК «Краковия»